Příjmení von Richthofen má více nositelů:

 Ferdinand von Richthofen (1833 – 1905) – německý zeměpisec, kartograf a cestovatel
 Lothar von Richthofen (1894 – 1922) – německý vojenský pilot, letecké eso 1. světové války
 Manfred von Richthofen (1892 – 1918) – německý stíhací pilot, nejúspěšnější stíhač první světové války
 Manfred von Richthofen (rozcestník) – více osob
 Wolfram von Richthofen (1895 – 1945) – německý vojenský pilot, ve 2. světové válce dosáhl hodnosti polní maršál